Belfort, het voormalige Raadhuis van Belfeld, is een monumentaal kasteel in de oude kern van het Venlose stadsdeel Belfeld in Nederlands Noord-Limburg. Het kasteeltje dateert uit 1916 en is gelegen aan de Markt, aan de westrand van Belfeld. De Markt en het gebouw liggen ingeklemd tussen de oude Rijksweg 271 aan de westzijde en de Spoorlijn Maastricht - Venlo aan de oostzijde. Het gebouw ligt met de voorzijde aan een trapeziumvormig plein, die doorloopt tot aan de N271.

Geschiedenis 
Tot 1830 had Belfeld niet de beschikking over een eigen raadhuis. De raadsvergaderingen werden tot die tijd waarschijnlijk gehouden in de plaatselijke herberg of bij de burgemeester thuis. In 1830 werd op de huidige locatie een raadhuis gebouwd, dat in die tijd tevens dienstdeed als school, kapelanie en onderwijzerswoning. In 1915 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuw raadhuis op dezelfde locatie als de voorganger. Uit een drietal ontwerpen werd gekozen voor dat van de uit Tegelen afkomstige architect Lambert Noten, waarbij een deel van de stenen van het oude gebouw werd gebruikt voor de binnenmuren. Omdat het pand al snel te klein was om ook zorg te dragen voor huisvesting van de groeiende groep ambtenaren, werd Noten gevraagd om een uitbreiding te ontwerpen. Dit plan werd echter niet uitgevoerd omdat de provincie geen geld beschikbaar wou stellen en de gemeente zelf de kosten voor de uitbreiding niet alleen kon opbrengen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Belfeld zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. Ook het Belfort liep daarbij veel schade op, welke in 1947 werd hersteld. In 1952 werd een kleinschaligere verbouwing dan die in 1938 voorgesteld, maar ook dit plan werd niet uitgevoerd.

Belfeld werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Ook het raadhuis liep schade op aan het dak, de gevels en de inventaris. De schade werd in 1947 hersteld. In 1952 werd een minder ingrijpende verbouwing voorgesteld dan in 1938. Ook dit plan werd vanwege budgettaire redenen niet gerealiseerd. Vanaf 1965 vonden verschillende wijzigingen plaats, voornamelijk aan het interieur en dan vooral van de burgemeesterskamer. In 1969 werd de achterzijde verbouwd om plaats te maken voor een aantal loketfuncties. In 1976 werd het nieuwe gemeentehuis aan de Julianastraat in gebruik genomen, maar het Belfort werd pas in 1993 verkocht. Na deze verkoop kreeg het pand een horecabestemming en werd op de bel-etage een biljartruimte gerealiseerd, terwijl het souterrain in gebruik werd genomen als café. In 1997 werd er vervolgens een Chinees restaurant in gevestigd, waarbij het souterrain onder andere werd verbouwd tot keuken en opslagruimte.

Architectuur 
De constructie van het Belfort is opgetrokken uit gemetselde baksteen, afkomstig van de inmiddels verdwenen Tegelse kleiwarenfabriek Canoy-Herfkens, met houten vloeren op stalen vloerbalken. Midden op het schilddak bevindt zich een dakruiter met open lantaarn en is afgedekt met een koperen torenhelm welke is voorzien van een windvaan met bouwjaar. De uiteinden van de nok zijn voorzien van pironnen. Met uitzondering van de linker zijgevel zijn de gevels symmetrisch van opzet met een regelmatige indeling in vensterassen, waarbij de vensters meerruits bovenlichten en segmentbogen bevatten. Voor een volledige omschrijving zie de externe link.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)
 Geschiedenis van Belfeld

Externe link 
 Omschrijving raadhuis op gemeentelijke monumentenwebsite

Gemeentelijk monument in Venlo
Belfeld
Kasteel in Venlo
Geschiedenis van Venlo